Feuerlein ist der Name eines im süddeutschen Raum aufgetretenen Theologen- und Beamtengeschlechts:
 Feuerlein (Familie)

Feuerlein ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Tobias Feuerlein († 1790), deutscher Fayencemaler 
 August W. Feuerlein, siehe Willibald Feuerlein
 Carl Friedrich Feuerlein (1730–1808), deutscher Jurist und Regierungsbeamter
 Conrad Friedrich Feuerlein (1694–1742), deutscher lutherischer Geistlicher und Theologe
 Friedrich Feuerlein (1664–1716), deutscher lutherischer Geistlicher
 Georg Christoph Feuerlein (1694–1756), deutscher Mediziner 
 Gustav Feuerlein (1781–1848), deutscher lutherischer Geistlicher und Dichter
 Jakob Wilhelm Feuerlein (1689–1766), deutscher lutherischer Theologe
 Johann Conrad Feuerlein (1725–1788), deutscher Jurist und Konsulent des Rats der Reichsstadt Nürnberg
 Johann Georg Christoph Feuerlein (1677–1748), deutscher lutherischer Geistlicher  
 Johann Jakob Feuerlein (1670–1716), deutscher lutherischer Geistlicher
 Johann Konrad Feuerlein (1656–1718), deutscher lutherischer Geistlicher und Theologe
 Johann Peter Feuerlein (1668–1728), deutscher Maler  
 Konrad Feuerlein (1629–1704), deutscher lutherischer Theologe und Liedkomponist
 Otto Feuerlein (1863–1930), Schweizer Physiker und Elektrotechniker
 Paul Jakob von Feuerlein (1752–1811), deutscher Jurist  
 Wilhelm Feuerlein (1920–2015), deutscher Psychiater und Alkoholismusforscher
 Willibald Feuerlein (1781–1850), deutscher Jurist und Politiker
 Walter Feuerlein (1903–1974), deutscher Agrartechniker
 Wolfgang Feuerlein (1924–1992), deutscher Fußballspieler